Microsiphoniella  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Северная Америка.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Anthemideae, Seriphidium, Artemisia, Polystichum. Близок к тлям палеарктического рода Microsiphum, но отличается более длинными досальными волосками.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых